Filoxeno (griego, "amante de los extranjeros" es el nombre de varios personajes de la antigua Grecia:

Filóxeno de Citera, un poeta ditirámbico
Filoxeno de Leucas, un legendario glotón
Filoxeno, un rey indogriego
Filoxeno, general macedonio, uno de los diádocos
Filoxeno, físico griego
Filoxeno de Mabbug (m. 523), escritor siriaco y proponente del Miafisismo
Filoxeno de Eretria, pintor helenístico